Барба́ст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 105 км на південний схід від Бордо, 27 км на захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 656 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1501,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету Барбаст
 Барбаст на сайті французького Національного інституту географії
 Барбаст на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Барбаст на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна